Neomysis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Voldemar Czerniavsky 1883. Neomysis ingår i familjen Mysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pungräkor
Neomysis